Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2001 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die CA Tennis Trophy gespielt, welche anders als die Grand Prix de Tennis de Lyon, die zur Kategorie der ATP International Series gehörte, Teil der höherdotierten ATP International Series Gold war.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Arnaud Clément, der in diesem Jahr im Achtelfinale ausschied. Schon im Halbfinale schied mit Marat Safin der letzte gesetzte Spieler aus. Im Finale setzte sich dann der Kroate Ivan Ljubičić gegen Younes El Aynaoui durch, der damit den ersten Titel der Saison und seiner Karriere feierte.
Im Doppel siegten Paul Haarhuis und Sandon Stolle im Vorjahr. Sie traten diesmal nicht erneut zusammen an; Stolle schied mit Sjeng Schalken dieses Jahr in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden die topgesetzten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić, die im Turnier keinen Satz abgeben mussten. Für Nestor war es der 20. Titel seiner Karriere, für Zimonjić der 4. Gemeinsam waren sie das erste Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 775.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Lyon